Исха́ков — татарская, бухарско-еврейская и башкирская фамилия; имеет женскую форму .
 Исхаков, Али Магомедпазилович (род. 1967) — советский борец вольного стиля, заслуженный тренер России.
 Исхаков, Вазих Мухаметшинович (1927—1985) — башкирский писатель, педагог, лауреат Республиканской премии Г. Саляма.
 Исхаков, Валерий Эльбрусович (род. 1949) — русский писатель, переводчик, литературный редактор, лауреат премии Бажова.
 Исхаков, Гусман Гумерович (Гусман хазрат Исхаков) (род. 1957) — муфтий, Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
 Исхаков, Дамир Мавлявеевич (род. 1951) — советский и российский этнограф.
 Исхаков, Зиновий Генатулаевич (1908—1958) — участник Великой Отечественной войны, командир полка ВДВ, Герой Советского Союза (1945).
 Исхаков, Ильдар Ахмадуллович (род. 1946) — бывший генеральный директор ОАО «АНК "Башнефть"», депутат Государственного Собрания (Курултая) Республики Башкортостан.
 Исхаков, Камиль Шамильевич (род. 1949) — российский государственный и политический деятель, глава г. Казани (1989—2005), полномочный представитель Президента в ДФО (2005—2007).
 Исхаков, Мухаммедгаяз Гилязетдинович (Гаяз Исхаки) (1878—1954) — татарский писатель, публицист, политический деятель; с 1920 года — в эмиграции.
 Исхаков, Рустем Эдуардович (род. 1962) — российский предприниматель и политик.
 Исхаков, Салават Мидхатович (род. 1959) — российский историк, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.
 Исхаков, Фазыл Гарипович (1901—1959) — советский лингвист-тюрколог.

